Флаг Сердо́бска является официальным символом городского поселения город Сердобск Сердобского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине фигуры герба: две дыни натурального цвета, переплетённые стеблями между собой и с тремя зелёными листьями».

Обоснование символики 
Флаг Сердобска составлен на основании герба городского поселения Сердобск по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Герб городского поселения Сердобск, создан на основе исторического герба города Сердобск Саратовского наместничества, Высочайше утверждённого  года. Подлинное описание исторического герба гласит:

Въ верхней части щита гербъ Саратовскій. Въ нижней — две дыни въ золотомъ полѣ, означающія изобиліе сего города таковыми плодами.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста.

Примечания 

Флаги городов России